Fontenailles (Seine-et-Marne)
 Fontenailles (Yonne)